Danziger Höhe (Gdańskie Wyżyny) – obszar historyczny:   
 Danziger Höhe – dawny powiat istniejący w latach 1887-1939 na terenie Królestwa Prus, a następnie Wolnego Miasta Gdańska
 Danziger Höhe – okręg historyczny Gdańska

Zobacz też 
 Höhe